Demicheli – cognome italiano
 Alberto Demicheli – avvocato e politico uruguaiano
 Tulio Demicheli – regista cinematografico e sceneggiatore argentino